Gmina Biała bezeichnet zwei bestehende und mehrere ehemalige Gemeinden in Polen:
 Gmina Biała, deutsch: Gemeinde Zülz, eine zweisprachige Gemeinde im Powiat Prudnicki der Woiwodschaft Opole
 Gmina Biała (Powiat Wieluński), eine Landgemeinde im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź